Лас Артонас има више значења:

 Лас Артонас (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Артонас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Артонас, Артонас дел Норте (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику